Robotnik puede hacer referencia a:
 Palabra que en polaco y eslovaco significa «trabajador».
 Doctor Eggman, o bien Doctor Ivo Robotnik, un personaje del videojuego Sonic the Hedgehog;
Alexander Robotnick (n. 1950), DJ italiano;
Robotnik Automation, empresa española de robótica.